ACF Brescia Femminile er en italiensk fodboldklub for kvinder, baseret i Capriolo, i nærheden af Brescia. Klubben blev etableret i 1995 som FCF Capriolo Arredamenti Ostilio. I 2000 flyttede den til Bergamo, hvor de spillede i fem sæsoner som ACF Pro Bergamo. Holdet fik sit nuværende navn i 2005, da det flyttede tilbage til Capriolo. 

I 2009 rykkede Brescia op i Serie A for første gang. I deres første sæson på topniveau endte de på en niendeplads og undgik nedrykning. I 2010-11 sæsonen var Brescia et overraskelseshold i ligaen, hvor de konkurrerede mod UPC Tavagnacco for at kvalificere sig til deltagelse i Champions League. Brescia endte på en tredjeplads, og holdets angriber Daniela Sabatino scorede næstflest mål i sæsonen med 25 mål, kun et mindre end  topscoreren Patrizia Panico.

Aktuel trup

Hæder
Serie A mestre: 2014, 2016
Italian Women's Cup vindere: 2012, 2015
Super Cup vindere: 2014, 2015

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Italien
Etableret i 1995
Brescia